Гаура — род цветковых растений семейства , произрастающих в Северной Америке. Род включает в себя множество видов, широко известных как . Недавние генетические исследования показали, что этот род является парафилетическим, если только монотипический род Stenosiphon не включен в состав Gaura, что увеличивает количество видов в этом роде до 22. 

Это однолетние, двулетние или многолетние травянистые растения; большинство из них — многолетники с прочными корневищами, часто образующие густые заросли, вытесняющие или затеняющие другие виды растений. У них прикорневая розетка листьев, с прямостоячими или раскидистыми цветоносами до 2 м (реже более) высотой, облиственными на нижнем стебле, разветвленными и безлистными на верхнем стебле. Цветки имеют четыре (реже три) лепестка; они зигоморфные, все лепестки направлены несколько вверх. Плод представляет собой нераскрывающееся ореховидное тело, содержащее красновато-коричневые семена. Размножается семенами, а также корневищами.

Виды 

 (syn. Stenosiphon linifolius)

 (syn. G. mollis)

Некоторые виды гауры считаются ядовитыми сорняками, особенно на нарушенных или чрезмерно пастбищных участках, где они легко распространяются. Они могут доставлять неудобства в ситуациях, связанных с нарушенной средой обитания, например, на вытоптанных пастбищах и полянах. Усилия по контролю за Гаурой сосредоточены в основном на предотвращении нецелевого использования земли. Для растений рода Gaura не существует биологического метода борьбы, и удаление существующих заражений затруднено, в значительной степени из-за способности растений размножаться из кусочков корневища, оставленных в земле. Несмотря на плохую репутацию растений этого рода, некоторые виды культивируются как садовые растения, например G. lindheimeri (гаура белая).

Синонимы 
В 2007 году Уоррен Л. Вагнер, Питер К. Хох и Питер Х. Рэйвен опубликовали «Пересмотренную классификацию Onagraceae», в которой основная часть таксонов гаура была перемещена в род Oenothera sect. Gaura (L.) W.L.Wagner & Hoch и сделал Гаура синонимом Oenothera. В следующей таблице показано, где были размещены таксоны гаура.

Примечания